Kristiina est un prénom féminin estonien et finnois, dérivé du prénom anglais et français Christine et célébré le 24 juillet. Ce prénom peut désigner:

Prénom
 (née en 1990), chanteuse pop finlandaise
Kristiina Ehin (née en 1977), poétesse estonienne
 (1943-2016), actrice finlandaise
 (née en 1963), actrice finlandaise
 (née en 1966), designer et architecte finlandaise
Kristiina Mäkelä (née en 1992), athlète finlandaise eb triple saut
Kristiina Mäki (née en 1991), athlète tchèque en course de fond
Kristiina Ojuland (née en 1966), femme politique estonienne
 (née en 1978), cheffe d'orchestre estonienne
 (née en 1990), skieuse alpine finlandaise
 (née en 1998), joueuse estonienne de football
 (née en 1960), patineuse artistique finlandaise
 (née en 1983), chanteuse anglo-finlandaise

Voir aussi
Phare de Kristiina, phare de mer finlandais dans le golfe de Botnie

Référence

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais